FNPF est un sigle qui peut désigner :

 La Fédération nationale de la presse française
 Fédération Nationale des Parachutistes Français, devenue Fédération française de parachutisme le 
 La Fédération Nationale des Producteurs de Fruits
 Le Fonds National des Prestations Familiales (géré par la CNAF)
 La Fédération Nationale de la Pêche en France